Goodia, genre d'insectes lépidoptères de la famille des Saturniidae.
 Goodia, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.